Арора (, ) — индийская фамилия. Известные носители:

 Арора, Амрита (род. 1981) — индийская актриса, модель, телеведущая и виджей.
 Арора, Малаика (род. 1973) — индийская актриса, танцовщица, телеведущая и виджей.
 Дамодар Дас Арора — панджабский поэт, известный своим поэтическим переложением истории Хира и Раджны.